L’arbre généalogique de la , commence par le pharaon Téti, qui succède son beau-père Ounas. Il reste complexe et incomplet, les descendances nombreuses et les remariages étant difficiles à représenter.

La représentation des mariages et des enfants n'est pas toujours en ordre chronologique, pour la lisibilité de l'arbre généalogique. Certaines filiations, incertaines, sont représentées en pointillés. Marquée par les longs règnes de  et , cette période va subir un morcellement du pouvoir royal central, annonçant la Première Période intermédiaire et rendant la fin de cette généalogie plus trouble. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Lien externe 

 

Index égyptologique
VIe dynastie égyptienne
06